Архив — учреждение или структурное подразделение учреждения, организации или предприятия, осуществляющее приём, комплектование и хранение архивных документов в интересах пользователей.
 Отдел учреждения, где хранятся старые документы, книги, оконченные производством дела.
 Названием различных сборников и повременных изданий, имеющих целью собирать сведения о различных документах, а иногда и вообще о данных науки

 Архив в информатике:
 Файл, составленный из нескольких файлов. Для этого существуют специальные программы. Самая популярная из них — TAR.
 Файл, содержащий сжатые файлы. Для сжатия используют программы типа bzip2, RAR, ARJ и т. д.

См. также 
 Древлехранилище